Die All England 1934 fanden vom 6. bis zum 10. März 1934 in London statt. Es war die 30. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum 19. Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Herrendoppel, Damendoppel und im Mixed verteidigt werden.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1934
1934
Sportveranstaltung in der City of Westminster